Новокачановский — хутор в Перелюбском районе Саратовской области в составе Октябрьского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 25 километров по прямой на запад от районного центра села Перелюб.

История 
Основан в 1890 году.

Население 

Постоянное население составляло 89 человек в 2002 году (казахи 61 %), 45 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Перелюбского района
